Le scritture brahmi o indiche sono una famiglia di abugida (alfasillabari). Sono utilizzate in tutta l'Asia meridionale e sud-orientale e in parte dell'Asia centrale e orientale, e discendono dalla scrittura Brahmi del subcontinente indiano.

Sono state adottate per esprimere gli idiomi di diverse famiglie linguistiche, tra cui l'indo-europeo, il dravidico, il tibeto-birmano, il mongolo, l'austro-asiatico, l'austronesiano, il tai, e forse anche il coreano (hangŭl).
Sono state anche la fonte per l'ordine di dizionario del kana giapponese.

Consonanti 

(*)Lettere non usate nel Tamil attuale, usate solo per la trascrizione/traslitterazione da altri linguaggi

Vocali 
Le vocali sono presentati nella loro forma indipendente a sinistra di ogni colonna, e nella loro corrispondente forma dipendente (segno vocale) combinato con la consonante k sulla destra.
un glifo per ka è una consonante indipendente in sé senza nessun segno vocalico, dove la vocale a è una vocale inerente.
Gli alfabeti tailandese e Lao non hanno forme vocali indipendenti, per le sillabe che incominciano con un suono vocalico, una consonante zero: อ e ອ rispettivamernte, è usata come segnaposto.

Nota: Glifi per r̥̄, l̥, l̥̄ e pochi altri glifi sono obsoleti o raramenti usati.

Numerali

Voci correlate 
 Brahmi
 ISCII - Schema di codifica progettato per rappresentare le scritture indiane

Altri progetti